Slovo díl může označovat obecně oddělitelnou nebo původně samostatnou část nebo součást čehokoliv (stroje, oděvu, území, uměleckého díla, majetkový podíl atd.)

 díl pořadu, jinak zvaný epizoda

 díl knihy, filmu či jiného uměleckého díla
 díl části obce – statistická část obce, část evidenční části obce patřící do téhož nejnižšího správního území (obec, městská část nebo městský obvod)
 díl základní sídelní jednotky – souvislá nebo nesouvislá část základní sídelní jednotky patřící do stejného katastrálního území a stejné obce nebo části obce, případně též do stejné městské části nebo městského obvodu. 
 konstrukční díl,  náhradní díl – součástka ke stroji nebo zařízení

Externí odkazy 
 
 
 Části obcí v Česku nazvané díl